Yung ist der Familienname folgender Personen:

 Danny Yung (* 1943), chinesischer Künstler
 Darryl Yung (* 1972), kanadischer Badmintonspieler
 Élodie Yung (* 1981), französische Fernseh- und Filmschauspielerin
 Emile Yung (1854–1918), Schweizer Zoologe
 Moti Yung (* 1959), US-amerikanischer Kryptologe und Informatiker
 Philipp Yung (1753–1823), Gelehrter und ab 1817 Englisch-Lektor an der Universität Leipzig
 Victor Sen Yung (1915–1980), US-amerikanischer Schauspieler
 Yung Wing (1828–1912), chinesischer Diplomat
 Yvonne Yung Hee (* 1981), deutsch-südkoreanische Schauspielerin

Yung steht für:
 Yung (Film), Spielfilm von Henning Gronkowski (2018)

Siehe auch:

 Jung
 Young
 Yang
 Yeung